Strawberry — земляника.

Используется в следующих сочетаниях:
 Strawberry Alarm Clock — американская психоделик-поп группа.
 Strawberry Fields Forever — песня группы The Beatles.
 Strawberry Tree — солнечное зарядное устройство.

См. также 
 Земляничное дерево